Сан Антонио И има више значења:

 Сан Антонио И (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио И (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику